

Кунакбаєво — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Кунакбаєво — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Кунакбаєво — село, Учалинський район, Башкортостан